Макси́м Влади́мирович Деме́нко (21 марта 1976, Краснодар, СССР) — российский футболист, полузащитник, экс-игрок сборной России.

Карьера

Клубная 
Известен по выступлениям за «Кубань», киевское и краснодарское «Динамо», самарские «Крылья Советов», сочинскую «Жемчужину», петербургский «Зенит», «Ростсельмаш» и московский «Спартак».

Практически завершил свою профессиональную карьеру в 2004 году после того, как долгое время не мог восстановиться после различных травм. По словам самого игрока, и травмы и трудности с выздоровлением напрямую связаны с употреблением игроками московского «Спартака» (в том числе и им) запрещённых препаратов в 2003 году, итогами чего стали громкий допинговый скандал и дисквалификация на год капитана «Спартака» Егора Титова.

Деменко:

С 2005 года выступал в любительских соревнованиях на уровне Краснодарского края в составе «Динамо» из Краснодара. По итогам футбольного чемпионата Краснодарского края 2006 года Деменко получил приз — «Лучший футболист сезона». В составе «Динамо» стал дважды чемпионом Краснодарского края (2005, 2008), 1 раз обладателем Кубка Краснодарского края (2008) и дважды Суперкубка (2005 и 2008).

Во время выступления за любительскую команду «Динамо» (Краснодар) Максим Деменко проходил правоохранительную службу в Федеральной службе РФ по контролю за оборотом наркотиков на оперативных должностях, дослужившись до старшего лейтенанта полиции. Краснодарское «Динамо» курировал тогда генерал-лейтенант МВД Михаил Крапивный, бывший президент ФК «Кубань».

С 2009 по июль 2010 играл в Первом дивизионе чемпионата России за ФК «Краснодар». 27 июля 2010 года Деменко подписал контракт с клубом из Первого дивизиона «Жемчужина-Сочи».

20 января 2012 года подписал контракт с новороссийским «Черноморцем»

В 2013 году стал главным тренером «Афипса» (пос. Афипский), выступающего в высшей лиге чемпионата Краснодарского края. Команда по итогам чемпионата края завоевала бронзовые медали.

В 2016—2017 годах являлся спортивным директором футбольного клуба «Сочи».

В сборной 
В 1995 году сыграл один матч за олимпийскую сборную России. В 2000 году сыграл два матча за сборную России. Также принимал участие в неофициальном товарищеском матче сборных России и второй команды Германии.

Итого: 3 матча / 0 голов; 1 победа, 2 ничьи.

Достижения

Командные 
 Чемпион Украины: 1994
 Бронзовый призёр чемпионата России: 2001
 Обладатель Кубка России: 2003
 Главный тренер ФК «Афипс», бронзовый призёр 2013 г.

Личные 
 Лучший либеро по оценкам «Спорт-Экспресс»: 1999 (средняя оценка 6,19)

Факты 

 По состоянию на 2006 год — один из шести футболистов, забивавших в чемпионатах России в составе 5 различных клубов («Лада» (1996) — 2, «Крылья Советов» (1998) — 1, «Жемчужина» (1999) — 5, «Зенит» (2000, 2001) — 10, «Ростсельмаш» (2002) — 4)
 Единственный полевой игрок в чемпионатах России, которому дважды приходилось вставать в ворота своей команды после удаления вратаря (без возможности замен):
 25 октября 1996. «Лада» Тольятти — «Балтика» Калининград 0:5 (0:3). Встал в ворота при счёте 0:3, после удаления Шульги на 70-й минуте.
 18 сентября 2000. «Анжи» (Махачкала) — «Зенит» (Санкт-Петербург) 3:2 (2:1). Встал в ворота при счёте 2:2, после удаления Бородина на 90-й минуте. Пропустил решающий гол на 5-й добавленной к матчу минуте. Причём Бородин был удалён за игру головой за пределами своей штрафной площади — таким образом, рекорд состоялся благодаря ошибке арбитра встречи Сергея Гусева. В этом же матче сыграл на всех позициях — начал игру в полузащите, по ходу первого тайма перешёл в атаку, после перерыва стал центральным защитником.

Примечания

Ссылки 

 Статистика на сайте zenit-history.ru
 Деменко: «Может, я ещё вернусь». «Спорт день за днем», 27 сентября 2006 (№ 225)
 «О годах забыл, как только вернулся на поле». «Спорт-Экспресс», 24 марта 2009

Футболисты России
Игроки сборной России по футболу
Игроки ФК «Кубань»
Игроки ФК «Динамо» Киев
Игроки ФК «Динамо-2» Киев
Игроки ФК «Лада-Тольятти»
Игроки ФК «Крылья Советов»
Игроки ФК «Жемчужина-Сочи»
Игроки ФК «Зенит» Санкт-Петербург
Игроки ФК «Зенит-2»
Игроки ФК «Ростов»
Игроки ФК «Спартак» Москва
Игроки ФК «Краснодар»
Игроки ФК «Черноморец» Новороссийск
Футбольные тренеры России
Тренеры ФК «Афипс»